Miðfjörður steht für: 
 Miðfjörður (Húnaflói), Nebenfjord des Húnaflói im Norden Islands
 Miðfjörður (Bakkaflói), Nebenfjord des Bakkaflói im Nordosten Islands 
 Miðfjörður (Langanesbyggð), kleiner Ort an letzterem Fjord in der Gemeinde Langanesbyggð